Plaats in Indonesië
 Tanjung Aman (Darul Hasanah), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Tenggara in de provincie Atjeh
 Tanjung Aman (Lubuk Linggau Barat I), een plaats in het bestuurlijke gebied Lubuklinggau in de provincie Zuid-Sumatra